Анатолий Фёдорович Кривошей (1915−1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1915 году в селе Козьмо-Демьянское слободы Томаровка. Член ВКП(б).

С 1932 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1932—1989 годах — секретарь Томаровского райколхозсоюза, учитель, директор колхозной школы, участник Великой Отечественной войны, председатель колхоза, первый заместитель председателя Белгородского облисполкома, секретарь Белгородского обкома КПСС, заместитель председателя Белгородского облисполкома, организатор и декан Белгородского факультета Всесоюзного заочного финансово-экономического института.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го созыва.

Умер 14 декабря 1994 года.

Ссылки 
 Кривошей
 Кривошей

Председатели колхозов
Деканы
Преподаватели ВЗФЭИ
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Секретари Белгородского обкома КПСС
Депутаты Белгородского областного совета